Orbinia cuvieri är en ringmaskart som först beskrevs av Jean Victor Audouin och Milne Edwards 1833.  Orbinia cuvieri ingår i släktet Orbinia och familjen Orbiniidae. Arten har ej påträffats i Sverige. Utöver nominatformen finns också underarten O. c. persica.

Källor 

Havsborstmaskar
cuvieri